NIB peut faire référence à :
 National Irish Bank, une banque irlandaise.
 La Banque nordique d'investissement, en anglais NIB (Nordic Investment Bank), une banque de développement économique international basée à Helsinki.

Nib est un terme anglais, désignant le grué de cacao.